A-Train (dosł. "pociąg A") – konstelacja satelitów
 A-Train – gra komputerowa